Nikitowka () ist ein Name russischer Orte:
 in der Oblast Belgorod
 Nikitowka (Belgorod)
 in der Oblast Brjansk:
 Nikitowka (Brjansk, Gordejewka), Siedlung im Rajon Gordejewka
 Nikitowka (Brjansk, Rognedino), Siedlung im Rajon Rognedino
 in der Oblast Kaliningrad:
 Nikitowka (Kaliningrad, Krasnosnamensk), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk (bis 1936 Uszpiaunen, 1936–1938 Uschpiaunen, 1938–1946 Kiesdorf, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Nikitowka (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk (bis 1946 Lablacken, Kreis Labiau, Ostpreußen)

Ukrainische Entsprechung: Nikitiwka (Никитівка)